Серге́й Ша́хов:
 Шахов, Сергей Владимирович (род. 1975) — украинский бизнесмен и управленец, руководитель ООО «Луганская промышленная группа».
 Шахов, Сергей Евгеньевич (род. 1985) — украинский футболист. Шахов, Сергей Николаевич (1955—2020) — министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым, генерал-лейтенант внутренней службы.